Fontaine de Nothalten (1543)
 Fontaine de Nothalten (1571)